Gary John Anderson (1967-), ciclista de Nova Zelanda
 Gary Lee Anderson (1939-), tirador nord-americà
 Gary Clayton Anderson (1948-), professor nord-americà